«Баракальдо» () — іспанський футбольний клуб з однойменного міста, в провінції Біскайя. Клуб засновано 1917 року, домашні матчі проводить на стадіоні «Нуево Ласесарре», що вміщує 7 960 глядачів. В Прімері команда ніколи не виступала, найкращий результат - 4-те місце в Сегунді в сезоні 1953/54.

Колишні назви 
 1917-1940 — «Баракальдо»
 1940-1943 — «Баракальдо Оріаменді»
 1943-1971 — «Баракальдо Альтос Хорнос»
 1971 — «Баракальдо»

Примітки

Досягнення 
 Сегунда Б
 Переможець (2): 1979/80

Посилання 
 Офіційний сайт 

Футбольні клуби Іспанії